Ле́ммон () — американская фамилия.

 Леммон, Джек (1925—2001) — американский актёр, двукратный обладатель премии Оскар.
 Леммон, Крис (род. 1954) — американский актёр; сын Джека Леммона.
 Леммон, Джон Гилл (1832—1908) — американский ботаник и собиратель растений.

См. также 
 Лемон